Алеманија има више значења:

 Алеманија
 Алеманија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алеманија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алеманија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику